Stubbs er et engelskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 George Stubbs (1724–1806) – engelsk maler og raderer
 Levi Stubbs (1936–2008) – amerikansk sanger
 Rennae Stubbs (født 1971) – australsk tennisspiller
 William Stubbs (1825–1901) – engelsk historiker

Efternavne